Esta página contém uma lista dos jogos mais importantes da história do Sport Club Corinthians Paulista.

Sport Club Corinthians Paulista
Listas sobre Corinthians
Listas de jogos históricos de clubes de futebol